Кубок африканських націй 1992 року — 18-та континентальна футбольна першість, організована Африканською конфедерацією футболу. Змагання проходили з 12 по 26 січня 1992 року в Сенегалі. Всього було зіграно 20 матчів, в яких забито 33 м'ячі (в середньому 1,65 м’яча за матч). Збірна Кот-д'Івуару вперше стала чемпіоном Африки, подолавши у фінальному матчі збірну Гани за допомогою серії післяматчевих пенальті після того, як основний та додатковий час закінчилися нульовою нічиєю.

Учасники 
Кількість учасників фінальних змагань в цьому розіграші була збільшена з 8 до 12. За результатами кваліфікації місце у фінальному розіграші здобули такі команди (число в дужках показує вкотре команда брала участь у фінальному турнірі африканської першості):
  (13)
  (9)
  (9)
  (9)
  (8) — кваліфікований автоматично як діючий чемпіон.
  (8)
  (8)
  (7)
  (6)
  (5)
  (4)
  (4) — кваліфікований автоматично як господар.

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф 
{| width="100%" border=0
|- align="left"
|

Бомбардири 

1992
1992 у футболі
Футбол у Сенегалі
Січень 1992